Колористика — наука о цвете, включающая знания о природе цвета и света, основных, составных и  дополнительных хроматических тонах, основных характеристиках цвета, цветовых гармониях, психологических закономерностях восприятия цвета и цветовой культуре в различных видах искусства. Устаревшее название — цветоведение.

Основные разделы колористики 

Колориметрия (от  — цвет и  — измеряю) — наука об измерении количественных характеристик цвета. Научную основу колориметрии составляют исследования свойств света И. Ньютона. Развитие ньютоновской теории составных цветов спектра осуществлял немецкий математик Г. Грассман. По законам Ньютона-Грассмана каждый цвет является суммой трёх других цветов, взятых в определённых долях, называемых основными. Колориметрия сообщает основные способы, приёмы и единицы измерения яркости, светлоты и насыщенности цветовых тонов спектра. Разработанные в этой науке шкалы эффективно используют дизайнеры, архитекторы, но они не требуются живописцам, которые соответственно природе своего искусства, полагаются на опыт и никакими законами не измеряемое «чувство цвета».

Другой научной основой колористики является теория  дополнительности тонов  хроматического ряда. Дополнительными называют — пары цветов, оптическое смешение которых приводит к формированию психологического ощущения ахроматического тона (чёрного, белого или серого). Синоним понятия — «противоположные цвета». Термин «дополнительный цвет». тесно связан с введённым в колориметрию понятием основные цвета. В цветовом круге, впервые разработанном немецким художником Ф. О. Рунге в 1809 году, показано расположение противоположных тонов: красный — зелёный, оранжевый — голубой, жёлтый — фиолетовый. В каждой паре один цвет тёплый, другой — холодный. Расположенные рядом, они усиливают друг друга. На этом оптическом свойстве основана цветовая гармония (достигаемая с помощью нюансировки тепло-холодных отношений).

Научные, в том числе экспериментальные, методы изучения природы света и цвета используют в  психологии восприятия цвета  как части общей психологии и экспериментальной психологии зрительного восприятия, в том числе гештальтпсихологии. Теория, методика и практика цветовой культуры в искусстве, быту, производственной деятельности изучаются в границах общей и прикладной теории культуры и эстетики.

Научные данные колористики используют в своей работе архитекторы, дизайнеры. Для подготовки живописцев в  академиях художеств существуют учебные курсы колористики и техники живописи. Данные колористики используют в теории и практике цветомузыкального искусства, или  светомузыки.

Системы цветов создавали Ньютон,  Иттен,  Оствальд.

Колористика в парикмахерском искусстве
Колористикой называется наука об окрашивании волос. Она изучает красители и их свойства, декапирование и мелирование, препигментацию и совместимость оттенков.

Примечания

См. также 
 Психология восприятия цвета
 Цветоделение
 Оттенки серого
 Колоризация — преобразование монохромного (чёрно-белого) кинематографического или фотоизображения в цветное.

Изобразительное искусство
Цвет